RKB steht für:
 Regenklärbecken
 Rad- und Kraftfahrerbund Solidarität
 Reichskolonialbund, Organisation im Nationalsozialismus
 Reichs-Kraftwagen-Betriebsverband, siehe Reichskraftwagentarif
 Regierungskommission Bundesbahn
 RKB Mainichi Hōsō, japanische Rundfunkstation

rkb steht für:
 Rikbaktsá (ISO-639-3-Code), eine der Macro-Ge-Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung